Бек-Софиев — фамилия:

 Бек-Софиев, Аббас Кули-бек (? — ?) — офицер Русской императорской армии, участник русско-японской и Первой мировой войн, Георгиевский кавалер.
 Бек-Софиев, Борис Александрович (1872—1934) — российский офицер, участник Русско-японской и Первой мировой войн, Георгиевский кавалер.
 Бек-Софиев, Юрий Борисович (1899—1976) — русский поэт первой волны эмиграции.